100 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 24 lipca, a finał 25 lipca.

Mistrzem świata został Chińczyk Xu Jiayu, który uzyskał czas 52,44 i o 0,04 s wyprzedził Amerykanina Matta Greversa (52,48). Brązowy medal zdobył rodak Greversa, rekordzista świata Ryan Murphy (52,59).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 24 lipca o 9:47.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 24 lipca o 17:48.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 25 lipca o 18:36.

Przypisy 

M